Ébredés jelentései:

Ébredés (1989), Kate Chopin regénye

Film 
Ébredés (1980), amerikai horrorfilm
Ébredés (1992), amerikai krimi
Ébredés (1994), Elek Judit filmdrámája
Ébredés (2012), angol filmdráma
Az ébredés (1998), amerikai romantikus film
Kék lagúna: Ébredés (2012), Mikael Salomon és Jake Newsome filmje
Underworld: Az ébredés (2012), Måns Mårlind és Björn Stein filmje

Zene 
Ébredés (1996), Malek Andrea albuma
Ébredés (1999), a Misztrál együttes albuma
Ébredés (2013), Csézy albuma